Никола́й Па́влович Ма́щенко (1929—2013) — советский и украинский кинорежиссёр. Народный артист Украинской ССР (1983).

Биография 
Н. П. Мащенко родился 12 января 1929 года в селе Меловатка (ныне Сватовского района Луганской области Украины). В 1950 году окончил актёрский факультет Харьковского театрального института, затем режиссёрский факультет того же института (1953).

Работал театральным режиссёром. С 1957 года — режиссёр, сценарист, актёр Киевской киностудии им. А. П. Довженко. Преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. С 1969 года — секретарь правления Союза кинематографистов Украины, с 1987 по 2004 годы — генеральный директор Киевской киностудии художественных фильмов имени А. П. Довженко.

Член КПСС с 1962 года.

Председатель Комитета по Шевченковским премиям (1996—99). Член Союза кинематографистов и Союза писателей Украины. Член-основатель Академии искусств Украины с декабря 1996 года, член президиума и академик-секретарь Отделения киноискусства АИУ; академик Академии телевидения Украины.

В своё время артист считал, что украинское кино, хоть и переживало плохие времена, совсем прийти в упадок не сможет. У него в кабинете висел диплом со знаком «Оскара». Он подтверждал, что впервые за всю историю существования киностудии имени Довженко картина «Приятель покойника» попала в номинацию на получение этой престижной награды, хоть и уступила место более сильным конкурентам.

Умер 2 мая 2013 года в Киеве. Во вторник, 7 мая, в Доме кино в Киеве состоялась церемония прощания, в тот же день похоронен на Байковом кладбище.

Работа в кино

Режиссёрские работы 

  — Радость моя
  — Новеллы Красного дома
  — Хочу верить
  — Всюду есть небо
  — Ребёнок
  — Комиссары
  — Иду к тебе...
  — Как закалялась сталь
  — Путь к Софии / Пътят към София (совместно с Болгарией)
  — Овод
  — Карастояновы / Семейство Карастоянови (совместно с Болгарией)
  — Парижская драма
  — Накануне / В навечерието (совместно с Болгарией)
  — Мама, родная, любимая...
  — Всё побеждает любовь
  — Зона
  — Венчание со смертью / Вінчання зі смертю (Украина)
  — Богдан-Зиновий Хмельницкий / Богдан-Зиновій Хмельницький (Украина)

Сценарист 
  — Хочу верить
  — Две смерти (ТВ)
  — Ребёнок
  — Комиссары
  — Осенняя дорога к маме (ТВ)
  — Карастояновы / Семейство Карастоянови (совместно с Болгарией)
  — Парижская драма
  — Накануне / В навечерието (совместно с Болгарией)
  — Мама, родная, любимая...
  — Всё побеждает любовь
  — Зона
  — Венчание со смертью / Вінчання зі смертю (Украина)
  — Богдан-Зиновий Хмельницкий / Богдан-Зиновій Хмельницький (Украина)

Актёр 
  — Сон

Работа в театре 
  — «Дом, где всё кувырком» Андреа Портес (режиссёрская постановка в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, Киев)

Библиография 
 1983 — «Заря для матери» (укр. «Зоря для матері»)
 1991 — «Мама, родная, единственная…»
 2000 — «Ведьма-энкаведистка» (укр. «Відьма-енкаведистка»)
 2004 — «Воспоминание о любви. Трое»
 2005 — «Последняя атака»

Награды и премии 
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (29 декабря 2004 года) — за выдающиеся личные заслуги в развитии украинского киноискусства, многолетний плодотворный творческий труд и общественный деятельность
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (11 декабря 1999 года) — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального киноискусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность
 Орден «За заслуги» I степени (23 августа 2011 года) — за значительный личный вклад в становление независимости Украины, утверждение ее суверенитета и международного авторитета, заслуги в государствообразующей, социально-экономической, научно-технической, культурно-образовательной деятельности, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу
 Орден «За заслуги» II степени (10 сентября 2008 года) — за значительный личный вклад в развитие национального киноискусства, весомые достижения в профессиональной деятельности, многолетний плодотворный труд и по случаю Дня украинского кино
 Почётный знак отличия Президента Украины (22 августа 1996 года) — за выдающийся личный вклад в обогащение национальной культурно-художественного наследия, весомые творческие достижения и по с случаю пятой годовщины независимости Украины
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов (30 мая 1978 года) — за заслуги в развитии советской кинематографии и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся
 Орден «Кирилл и Мефодий» (Болгария)
 Орден Командора (Италия)
 Народный артист Украинской ССР (1983)
 Государственная премия Украины имени Александра Довженко 2011 года (10 сентября 2011 года) — за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1982) — за фильм «Овод» (1980)
 премия Ленинского комсомола (1974) — за многосерийный фильм «Как закалялась сталь»
 Главный приз Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси (1975) — за фильм «Как закалялась сталь» (1973)
 приз телевидения ГДР «Золотая лавровая ветвь» (1974) — за фильм «Как закалялась сталь» (1973)
 премия КЦ ЛКСМУ имени Н. А. Островского (1970)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (13 декабря 1999 года) — за значительный личный вклад в развитие украинского киноискусства, высокий профессионализм
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета УССР
 Почётная Грамота Президиума Верховного Совета Абхазии
 Почётный гражданин города София
 XI Бердянский Международный кинофестиваль присудил ему Почётный приз оргкомитета и жюри БМКФ «За выдающийся вклад в мировой кинематограф» как режиссёру фильма «Богдан-Зиновий Хмельницкий» (Украина).

Примечания 

Члены КПСС
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Выпускники Харьковского театрального института
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Члены Союза кинематографистов СССР
Социалистический реализм
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Директора киностудий
Почётные граждане Софии
Похороненные на Байковом кладбище